Pastwiska peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Pastwiska, un district de la ville de Cieszyn 
 Pastwiska, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pastwiska, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Pastwiska, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Pastwiska, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie